Pana (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Pana (Gabon), een plaats in de provincie Ogooué-Lolo in Gabon
Pana (mythologie), een personage in de Inuitmythologie
Paňa, Slowaakse gemeente in de regio Nitra

Zie ook 
Pana Pana, een gemeente in het Colombiaanse departement Guainía
Panna (doorverwijspagina)